Todesbote steht für
Tatort: Todesbote, deutscher TV-Krimi
Ikigami – Der Todesbote, Manga von Motorō Mase
Siehe auch:
Die Boten des Todes